Pelota, een balsport die in onder meer Baskenland wordt gespeeld en waarvan verschillende varianten bestaan
 Meso-Amerikaans balspel, een Meso-Amerikaans balspel